AUT est une abréviation qui peut signifier :
 autres, dans la catégorisation politique des candidats et des élus par le Ministère français de l'Intérieur (précédemment « sans étiquette » ou « divers »).

AUT est un code qui peut signifier :
 Autriche,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
  ;
 .

AUT est un sigle qui peut signifier :
 aliment ultra-transformé
 Association des usagers des transports, le nom de diverses associations en France, toutes affiliées à la FNAUT, en particulier L'AUT-Ile de France ;
 Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cadre des règles de l'Agence mondiale antidopage.

Abréviation